Chelsea F.C. er en engelsk fodboldklub, fra Vestlondon. Klubben spiller sine hjemmekampe på Stamford Bridge der blev bygget i 1877 og rummer op til 40.341 tilskuerepladser.

Klubbens historie 
Klubben blev grundlagt på et møde den 10. marts 1905 på pubben The Rising Sun Pub (nu: The Butcher's Hook), der ligger over for Stamford Bridge på Fulham Road. Et af punkterne på dagsordenen var et navn til den nye klub. Stamford Bridge F.C., Kensington F.C. og London F.C. blev alle afvist. Chelsea F.C. blev vedtaget, og historien begyndte.

Det var dog først 50 år senere, i sæsonen 1954-55, vandt klubben det engelske mesterskab for første gang. Siden har Chelsea vundet det engelske mesterskab i sæsonerne 2004-05, 2005-06,2009-10, 2014-15 og 2016-17.

Chelsea har desuden vundet otte FA Cups (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 og 2018), fire Liga Cups (1965, 1998, 2005 og 2007), fire Community Shield/Charity Shield (1955, 2000, 2005 og 2009), to UEFA Cup Winner's Cup (1971 og 1998), to UEFA Super Cup (1998 og 2021) samt to UEFA Champions League  (2012 og 2021)

Den russiske milliardær Roman Abramovitj købte klubben den 1. juli 2003 fra Ken Bates og har siden brugt godt 1 milliard britiske pund på klubben. Klubben var i en sportslig krise, men blev siden rettet op grundet indkøb af nogle få verdensstjerner og andre mindre kendte, men meget talentfulde spillere.
 
Den tidligere danske landsholdsspiller Frank Arnesen var klubbens sportschef frem til sommeren 2011. I 2007 skilte man sig af med succestræneren José Mourinho og ansatte Avram Grant som ny manager. Hans assistent blev den tidligere FC Barcelona-assistent Henk ten Cate, som blev hentet fra posten som cheftræner i Ajax Amsterdam. Disse blev begge fyret umiddelbart efter Chelseas nederlag i UEFA Champions League 2007-08-finalen mod Manchester United F.C. den 21. maj 2008.

Den 1. juli 2008 overtog Luiz Felipe Scolari pladsen, men hans tid blev endnu kortere, da han blev fyret 9. februar 2009. Han blev efterfulgt af Guus Hiddink, som overtog posten som manager den 20. april 2009. Under Hiddink tabte klubben kun én eneste kamp. Han forlod klubben efter FA Cup-finalen den 30. maj 2009, hvor de besejrede Everton F.C. med en 2-1-sejr, og dermed sikrede sig FA Cup-pokalen. Hiddink tog tilbage til rollen som landstræner for det russiske landshold.

Fra sommeren 2009 tiltrådte træneren Carlo Ancelotti, som kom til fra jobbet som AC Milan-træner gennem 8 år. I sin første sæson førte han Chelsea F.C. til det fjerde mesterskab i klubbens historie, samt den tredje FA Cup-pokal inden for fire år (2007, 2009, 2010). Ancelotti led samme skæbne som så andre Chelsea-trænere, og blev fyret umiddelbart efter 1-0-nederlaget til Everton, i 2010/2011 sæsonens sidste kamp.

2011- 
Træneren Andre Villas-Boas kom til klubben fra FC Porto, som han sæsonen forinden havde ført til det portugisiske mesterskab, samt Europa League-titlen. Han blev fyret med 1/4 tilbage af sæsonen og blev afløst af assistenttræneren Roberto Di Matteo, der førte klubben til sin første Champions League-triumf i 2011-12-sæsonen, da Chelsea besejrede FC Bayern München. Finalen blev afholdt den 19. maj 2012 på Allianz Arena, og efter to redninger af Chelseas målmand Petr Cech i straffesparkskonkurrence, kunne Chelsea tage trofæet med til England. Kampens spiller i finalen, Didier Drogba, offentliggjorde kort efter finalen, at han forlod klubben efter otte år.

Efter Champions League-sejren, var der rygter om at Di Matteo ikke ville få sin kontrakt som manager forlænget. I midten af juni 2012 blev det imidlertid annonceret på Chelseas hjemmeside, at Di Matteo havde underskrevet en to-årig kontrakt med Chelsea. 1. juli 2012 tiltrådte spillere som Eden Hazard, Marko Marin og Oscar dos Santos. Den 21. november 2012 blev Di Matteo fyret som manager efter en skidt periode resultatmæssigt, der kulminerede med et 3-0-nederlag på udebane mod Juventus F.C., dagen før fyringen.

Den 22. november 2012 blev spanieren Rafael Benítez ansat som Di Matteos afløser. Benítez forlod klubben ved sæsonafslutningen, og blev den 3. juni 2013 erstattet af den tidligere succesmanager José Mourinho. Han blev fyret 17. december 2015 og erstattet af Guus Hiddink før kampen mod Sunderland lørdag d. 19/12.

Sponsorater 
Mobil 3 (teleselskab) er som logo på Chelsea trøjen fra og med sæson 2020/2021

Spillertruppen  

29   🇩🇪      AN     Kai Havertz 

30   🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿      AN     Carney Chukwuemeka    

32   🇪🇸      FO      Marc Cucurella    

33   🇫🇷      FO      Wesley Fofana

Udlejede spillere

Resultater gennem sæsonerne

Personale

Managers

Se også 
 Chelsea Headhunters

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 
 

Fodboldklubber i England
Etableret i 1905